Der Tennis Napoli Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2013 in Neapel, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 29. April 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Wesley Koolhof
 Marco Cecchinato
 Andreas Vinciguerra
 Omar Giacalone

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler ins Hauptfeld auf:
 Nikola Čačić
 Walter Trusendi

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 192 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 160 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Neapel